Litava může znamenat:
 Litava (přítok Dunaje) – řeka v Rakousku a v Maďarsku
 Litava (přítok Svratky) – řeka na Moravě
 Litava (okres Krupina) – obec na Slovensku
 Litava (přítok Krupinice) - řeka na Slovensku
 Litava (Olší) – část obce Olší v okrese Brno-venkov